San Francisco je španělská podoba jména Svatý František a má mnoho významů:

Místa 
 San Francisco – město a okres na západním pobřeží Spojených států amerických.
 San Francisco (Argentina) – město v Argentině
 San Francisco (distrikt) – distrikt v Panamě
 San Francisco Peaks – pohoří na severu Arizony
 San Francisco de Campeche – mexické město

Kultura 
 San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) – skladba z roku 1967, napsaná Johnem Phillipsem a nazpívaná Scottem McKenziem.
 San Francisco (píseň, Cascada) – píseň skupiny Cascada z roku 2011

Technika 
 USS San Francisco (C-5) – křižník z roku 1889
 USS San Francisco (CA-38) – těžký křižník třídy New Orleans z roku 1933

Externí odkazy